Японская соккер-лига 1983 Дивизион 1 — 19-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Тагути, Мицухиса
Мацуки, Ясутаро
Косида, Такэси
Като, Хисаси
Цунами, Сатоси
Ёнасиро, Джордж
Канэда, Нобутоси
Кимура, Кадзуси
Рамос
Тоцука, Тэцуя
Хасиратани, Коити

См. также
Вторая японская футбольная лига 1983

Ссылки
RSSSF 

Япония
1983
Спорт в Японии в 1983 году